Les élections municipales québécoises de 2002 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Centre-du-Québec

Aston-Jonction

Chesterville

Durham-Sud

Fortierville

Inverness

Kingsey Falls

Manseau

Plessisville (paroisse)

Saint-Norbert-d'Arthabaska

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Centre-du-Québec
Histoire du Centre-du-Québec
 Résultat